Walter Müller, orthopédiste allemand qui en 1927 a décrit une maladie du pied portant son nom, le syndrome de Müller-Weiss ;
 Walter Müller (1911-1969), acteur autrichien.
  (1920-2010), joueur de football suisse.
  (1940-1966), biathlète autrichien.
 Walter Müller (né en 1942), joueur de football suisse.
 Walter Müller (né en 1948), homme politique suisse.